Окленд Атлетикс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 93 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Миннесота Твинс и выиграла серию 3-0. В финальной серии Американской лиги Окленд Атлетикс уступили 0-4 Детройт Тайгерс.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Окленд Атлетикс — Миннесота Твинс 3-0

 Финальные серии Американской лиги: Детройт Тайгерс — Окленд Атлетикс 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Окленд Атлетикс
МЛБ в сезоне 2006